Pastinaca olgae är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Pastinaca olgae ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
olgae